Il doppio del torneo di tennis Detroit Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Robert Van't Hof (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Detroit Open 1988